Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Indianapolis du 3 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Joanne Russell et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en août 1981